Борисов или Борисова е популярно българско, руско, беларуско, украинско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица или други понятия.

Личности 
 Бойко Борисов (р. 1959), български политик
 Веселин Борисов (р. 1935), български актьор
 Веселин Борисов (р. 1939), български специалист по обществено здраве
 Георги Борисов (р. 1950), български поет
 Генадий Борисов (р. 1962), руски астроном
 Милко Борисов (р. 1921), български учен
 Сашо Борисов (р. 1955), български футболист

Други 
 Борисов, град в Беларус
 ФК БАТЕ Борисов, беларуски футболен отбор
 2I/Борисов, междузвездна комета

Руски фамилни имена
Български фамилни имена